Ланац се може односити на:

 Ланац (површина), мера за површину земљишта и износи 7192 m²
 Ланац исхране, у екологији и екотоксикологији означава линеарни пренос храном
 Ланац (машински елемент), је у техници низ спојених челичних елемената којима се преноси снага, везује или вјеша терет итд.
 Вериге, карике међусобно повезане у низу